

Первый дивизион ПФЛ 2008 
1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

5-й тур

6-й тур

7-й тур

8-й тур

9-й тур

10-й тур

11-й тур

12-й тур

13-й тур

14-й тур

15-й тур

16-й тур

17-й тур

18-й тур

19-й тур

21-й тур

22-й тур

23-й тур

24-й тур

25-й тур

26-й тур

27-й тур

28-й тур

29-й тур

30-й тур

31-й тур

32-й тур

33-й тур

34-й тур

35-й тур

36-й тур

37-й тур

38-й тур

40-й тур

41-й тур

42-й тур

43-й тур

44-й тур

Кубок России 2008—2009 
1/32 финала

2008
Черноморец Новороссийск